Маши́  — название нескольких населённых пунктов:

 Коммуны Франции:
 Маши (Об) — в департаменте Об.
 Маши (Сомма) — в департаменте Сомма.
 Населённые пункты в Китае:
 Маши (деревня) (麻石村) — деревня в Хунани.
  — город в .